Toto je seznam tísňových linek v jednotlivých zemích:


Jednotné evropské číslo tísňového volání je 112.

Odkazy

Reference

Související články 
 Tísňové volání
 Integrovaný záchranný systém
 Policie
 Záchranná služba
 Hasiči

Externí odkazy 
 Tísňové linky a linky pomoci v krizi (Policie ČR)
 Forum Sdružení řidičů CZ > Řidiči > Dopravní nehody: Kam volat? (místní linky tísňového volání v evropských zemích)

Bezpečnost obyvatelstva
Telefonní čísla